est un recueil de poésie anglophone de Bruno Massé. Publié en 2007 par la Forêt Noire et réédité en 2009 via  LuluPress.  

Une version incomplète du recueil fut distribué sous forme de zine lors du lancement de The Noxious and the Daemon Flower en 2007. Une nouvelle édition a été réalisée en 2009 avec de nouveaux poèmes et des extraits inédités de The Noxious and the Daemon Flower.

Liens externes 

Site Officiel
Raven sur LuluPress

Références 

Nature dans la culture
Mouvement gothique
Livre libertaire